Spike (Buffy the Vampire Slayer), personagem da série Buffy
 Spike (canal de televisão), um canal de televisão por assinatura
 Spike Video Game Awards, uma premiação de jogos eletrônicos
 Spyke (Evan Daniels), personagem da série animada X-Men Evolution
 Spike e Tyke (personagens), buldogues do desenho animado Tom e Jerry 
 Spike, personagem da série animada My Little Pony: A Amizade é Mágica

Pessoas
 Spike Edney (1951), músico britânico
 Spike Slawson, vocalista de punk rock estadunidense
 Spike Lee (1957), diretor, roteirista e produtor de cinema estadunidense
 Spike Jonze (1969), diretor, roteirista e produtor estadunidense de vídeos musicais e filmes
 Spike Jones (1911–1965), músico e comediante estadunidense

Tecnologia

Computação 
 Spike (desenvolvimento de software), uma pequena tarefa que é realizada para reduzir a incerteza sobre uma tarefa maior

Desambiguação